HMS „Alecto” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Alekto, bogini w mitologii greckiej:

  – brander zwodowany w 1781 roku, sprzedany w 1802 roku.
  – slup bocznokołowy zwodowany w 1839 roku, rozebrany w 1865 roku.
  – okręt bocznokołowy zwodowany w 1882 roku, sprzedany w 1899 roku.
  – okręt-baza zwodowany w 1911 roku, sprzedany w 1949 roku.

Alecto